Francisco Elías o Francisco Elias puede referirse a:

 Francisco Elías Vallejo (1782-1858), escultor español;
 Francisco Elías Burgos (1816-1848), escultor español, hijo del anterior;
 Francisco Elías Riquelme (1890-1977), cineasta español;
 Francisco Elías de Tejada (1917-1978), jurista y filósofo del derecho español;
 Francisco Elias (1869-1937), ceramista portugués.